Tournemire (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
  Tournemire (Aveyron) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje